Collaro peut être :
une pièce d'un costume ecclésiastique ;
un collier porté par les membres d'un ordre chevaleresque ;
un patronyme italien.

Patronyme
Collaro est un nom italien assez rare, porté notamment en Campanie (Naples).

Le mot collaro (collaru) est une variante méridionale de l'italien collare, avec le sens de collier, collerette, mais aussi anneau, notamment pour les filets de pêche et plus généralement dans la marine.

Le mot a également désigné un collier porté par les membres d'un ordre chevaleresque et, par métonymie, le porteur d'un tel collier.

Collaro
Stéphane Collaro (1943-), journaliste, humoriste, acteur, réalisateur, scénariste et animateur de télévision français.

Patronyme italien